Виньбао () — вьетнамский топоним:
 Виньбао — уезд в городе Хайфон.
 Виньбао — город в уезде Виньбао, Хайфон.